Соревнования по футболу на летних Азиатских играх 1951 года были проведены в Нью-Дели с 5 по 11 марта 1951 года.
В турнире участвовало 6 команд. Сборная Филиппин отказалась от участия в турнире.

Результаты

Ссылки 
 The 1951 Asian Games on rsssf.com
 Report of the first Asian Games held at New Delhi 

Соревнования на летних Азиатских играх 1951